Le papyrus 98 (dans la numérotation Gregory-Aland), désigne par le sigle 98 est un ancien papyrus du Nouveau Testament en grec. Il s’agit d’une partie de l'Apocalypse. Le manuscrit a été date par paléographie au .

Description 
Les restes du texte de l’apocalypse sont les versets 1:13-2:1 dans un état fragmentaire. L’écriture est bien formée et large. Il s’agit d’une partie d’un rouleau. Le texte biblique se trouve seulement sur le verso. Sur le recto se trouve un autre document date de la fin du  ou du début du . Le verso du rouleau a été utilise pour le texte biblique à la fin du .
 
Une erreur dittographique se trouve dès la première ligne – περι̣εζωσμμ̣εν̣ον au lieu de περιεζωσμενον.

Texte 
Le manuscrit n’est encore place dans aucune catégorie de Kurt Aland. "Le texte présente plusieurs différences par rapport à celui imprimé dans NA27".
 
[Recto]
 περ]ι̣εζωσμμ̣εν̣[ον προς τοις μαστοις ζωνην
 χρυ]σεν [1:14] και η κ̣ε[φαλη αυτου και αι τριχες λευκαι
 ως] εριον λευκον [ως χιων και οι οφθαλμοι αυτου ως
 φλ]οξ πυρος [1:15] και [οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω
 ως] εν καμινω πε[πυρωμενης και η φωνη αυτου ως
 φωνη υδατων π̣[ολλων [1:16] και εχων εν τη δεξια χειρι
 αυτου αστερες [ζ̅ και εκ του στοματος αυτου ρομ
 φαια διστομος ο[ξεια εκπορευομενη και η οψις αυ
 το̣υ ως ο η̣λ̣ιος φ[αινει εν τη δυναμει αυτου [1:17] και οτε ει
 δ̣ο̣ν̣ αυτον ε[π]εσα [προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
 και εθηκε̣ τ̣η̣ν̣ [δεξιαν αυτου επ εμε λεγων
 μη φοβ̣[ο]υ̣ ε̣γ̣ω̣ [ειμι ο πρωτος και ο εσχατος [1:18] και εγε
 νομεν̣ ν̣εκ̣ρ̣ο̣[ς και ιδου ζων ειμι εις τους αιωνας
 τ̣ω̣ν̣ α̣ι̣ω̣ν̣ω̣ν̣ [και εχω τας κλεις του θανατου και
 του α̣δ̣ο̣υ̣ [1:19] γ̣ρ̣α̣ψ̣ο̣ν̣ [ουν α ειδες και α εισιν και α μελλει
 γε̣ν̣ε̣[σ]θ̣α̣ι̣ [μετα ταυτα [1:20] το μυστηριον των ζ̅
 α̣στερ̣ω̣ν̣ [ους ειδες επι της δεξιας μου και τας
 ζ̅ λυχνει[α]ς [τας χρυσας οι ζ̅ αστερες αγγελοι των
 ζ̅ εκκλησ̣ι̣ω̣ν̣ ε̣ι[σιν και αι λυχνιαι αι ζ̅ ζ̅ εκκλεσιαι
 εισ]ι̣[ν [2:1] τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε λεγ
 ε̣ι̣ [ο κρατων τους ζ̅ αστερας εν τη δεξια αυτου ο
 
Dans l’Apocalypse (1:18) manque la phrase  dans le Codex Gigas en latin et dans certains manuscrits de la Vulgate. Il s’agit du seul manuscrit grec qui ne contient pas cette phrase.

Histoire 
Le manuscrit a probablement été écrit en Égypte.
 
Le premier qui le publie est Wagner en 1971, ne sachant pas qu’il s’agissait d’un texte biblique. Hagedorn a ensuite découvert que c’était le texte de l’apocalypse 1:13-2:1.

Place actuelle 
Le manuscrit est actuellement détenu par l’Institut Français d'Archéologie Orientale (P. IFAO inv. 237b [+a]) au Caire.

Voir aussi 
 Liste de papyri du Nouveau Testament

Bibliographie 
 D. Hagedorn, P.IFAO II 31: Johannesapokalypse 1,13-20, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 92 (1992), .

Liens externes 
 [chrles.multiply.com/photos/album/30/Bible_Papyrus_p98#2 Image from 98]

Références 

 

 
98
Manuscrit biblique du IIe siècle
Index égyptologique